Norman Waslowski (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1958, il commence sa carrière avec les Komets de Fort Wayne dans la LIH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1957-1958 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||- ||43 ||31 ||74 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Komets de Fort Wayne || LIH ||58 ||40 ||37 ||77 ||18 ||11 ||6 ||5 ||11 ||6
|-
|1958-1959 || Warriors de Winnipeg || WHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Warriors de Winnipeg || WHL ||67 ||24 ||25 ||49 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || EPHL ||38 ||10 ||20 ||30 ||22 ||12 ||3 ||6 ||9 ||0
|-
|1960-1961 || Bisons de Buffalo || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Trappers de North Bay || EPHL ||60 ||24 ||30 ||54 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Komets de Fort Wayne || LIH ||52 ||35 ||38 ||73 ||12 ||11 ||9 ||6 ||15 ||0
|-
|1963-1964 || Komets de Fort Wayne || LIH ||68 ||38 ||36 ||74 ||8 ||8 ||4 ||3 ||7 ||0
|-
|1964-1965 || Komets de Fort Wayne || LIH ||65 ||40 ||46 ||86 ||14 ||10 ||6 ||5 ||11 ||0
|-
|1965-1966 || Komets de Fort Wayne || LIH ||9 ||10 ||2 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Komets de Fort Wayne || LIH ||72 ||40 ||36 ||76 ||16 ||12 ||5 ||4 ||9 ||10
|-
|1967-1968 || Komets de Fort Wayne || LIH ||69 ||26 ||37 ||63 ||22 ||6 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|1968-1969 || Komets de Fort Wayne || LIH ||3 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Trophées et distinctions

Western Hockey League (1952-1974) 

 Il remporte le Trophée de la recrue en 1959-1960.

Références 

Naissance en avril 1938
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Warriors de Winnipeg
Joueur des Bisons de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)